Олимпиада в Лейк Плейсид може да се отнася за:
 III зимни олимпийски игри, проведени в Лейк Плейсид през 1928 г.
 XV зимни олимпийски игри, проведени в Лейк Плейсид през 1980 г.